Ру́жин — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Ружин, Владимир Михайлович (1919—1946) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты на Украине 
 Ружин — село в Турийском районе Волынской области.
 Ружин — посёлок городского типа в  Житомирской области, административный центр Ружинского района.